Нојхитен може бити:

 Нојхитен (Хохвалд), општина у округу Трир-Сарбург, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Нојхитен (Доња Франконија), општина у округу Мајн-Шпесарт, у њемачкој покрајини Баварска.